Фурманово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Фурманово — село в подчинении Аркалыкской горадминистрации Костанайской области.
 Фурманово — прежнее, до 1993 г., название села Ушкаиын в Алакольском районе Алматинской области.
 Фурманово — прежнее, до 2000 г., название села Бериктас в Кербулакском районе Алматинской области.
 Фурманово — прежнее, до 2004 г., название села Достык в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Фурманово — прежнее, до 1993 г., название села Жалпактал в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Фурманово — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Фурманово — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Фурманово — село в Ольгинском районе Приморского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Фурманово — село в Сакском районе.